

Anno 
 892 o 892 a.C.

Codici 
 892 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di YGCO Hoshikawa and Nagano Stations, nella Prefettura di Saitama, del Giappone

Matematica 
 892 – numero